OFC-mästerskapet i futsal 2008 var det femte oceaniska mästerskapet i futsal, turneringen hölls i Fiji där sju länder deltog. Turneringen vanns av Salomonöarna före Tahiti och Vanuatu.

Detta var första gången som Australien inte deltog, detta berodde på att Australien 2006 lämnade OFC för AFC (Asien)

Tabell

Matcher

Källor
 Rsssf.com

2008
Futsal i Fiji
Futsalåret 2008
2008 i Fiji
Internationella sportevenemang i Fiji